Georg Behrmann ist der Name folgender Personen:

* Georg Behrmann (Dichter) (1704–1756), deutscher Bühnendichter
 Georg Behrmann (Theologe) (1846–1911), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Georg Bärmann